Fritz Dungs (1915 – 1977) é um botânico brasileiro. 

Botânicos do Brasil